A magyar történelem folyamán számos Horváth, illetve Horvát nevű család szerepelt. Ezen családok közül a jelentősebbek a teljesség igénye nélkül a következőek:

Horvát

 szkárosi Horvát család

Horváth

 bánhorváti Horváth család
 bessenyei Horváth család
 bibithi és legéndi Horváth család
 disznósdi Horváth család
 felsőbogacsói Horváth család
 gherémi Horváth család
 horvátzsidányi Horváth család
 kocsi Horváth család
 mankóbükki Horváth család
 muraniczi báró Horváth család
 nagyváradi és teleki Horváth család
 nemesmiliticsi Horváth család
 palocsai Horváth család
 pálóczi Horváth család
 pósfai Horváth család
 rónai Horváth család
 samarjai Horváth család
 szentgyörgyi báró Horváth család
 zalabéri Horváth család

Hasonló nevűek

 bohutai Ajtics-Horváth család
 széplaki és nagyváradi báró Horváth-Inczédy család
 lomniczai báró Horváth-Kissevich család
 tőkésújfalusi báró Horváth-Simonchich család
 grádeczi báró Horváth-Stansics család
 széplaki, nagyszalontai és feketebátori gróf Horváth-Tholdy család
 széplaki báró Petrichevich-Horváth család